Barren Island kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Barren Island (ö i Australien, Tasmanien),

Falklandsöarna 

 Barren Island (ö i Falklandsöarna),

Indien 

 Barren Island (ö i Indien), Andamanerna och Nikobarerna,

Kiribati 

 Starbuck Island (ö i Kiribati), Linjeöarna, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Kiribatiförgreningar